Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr.

Decenii: Anii 230 î.Hr. Anii 220 î.Hr. Anii 210 î.Hr. Anii 200 î.Hr. Anii 190 î.Hr. - Anii 180 î.Hr. - Anii 170 î.Hr. Anii 160 î.Hr. Anii 150 î.Hr. Anii 140 î.Hr. Anii 130 î.Hr. Anii 120 î.Hr.

Ani: 186 î.Hr. 185 î.Hr. 184 î.Hr. 183 î.Hr. 182 î.Hr. - 181 î.Hr. - 180 î.Hr. 179 î.Hr. 178 î.Hr. 177 î.Hr. 176 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

181 î.Hr.